Норман Блум (21 марта 1921 — 3 февраля 1999) — американский художник. Творил в жанре абстрактного экспрессионизма. Практиковал также живопись действия.

Биография 
Блум родился в Чикаго, штат Иллинойс. Он изучал архитектуру в Арморском (ныне Иллинойском) технологическом институте, ученик Людвига Мис ван дер Роэ. Во время Второй мировой войны Норман служил в ВВС Армии США, а после её окончания решил не возвращаться к своим занятиям. Вместо этого он стал изучать искусство в Италии (во Флоренции в Academia de Belle Arte) и во Франции. В 1948—1956 жил в Париже. Там у Блума образовался широкий круг друзей, занимавшихся литературой, искусством и другими свободными профессиями. До 1956 состоял в браке с Клод Суврэйн. Затем он вернулся в США и в 1961 году женился на Каролин Огле. До 1969 пара жила в Нью-Йорке с двумя детьми, Давидом и Ниной. С 1970 по 1980 они жили в Милбруке, штат Нью-Йорк, а затем, с 1980 по 1987, в Ист-Хэмптоне (в том же штате). После этого семья жила в Ист Уоллингфорде, Вермонт, вплоть до смерти Нормана в 1999.

Творчество 
Критики позитивно воспринимали Блума. Его работы экспонируются в ряде крупных музеев. С другой стороны, он никогда не имел такого успеха, как некоторые знаменитые современники, например, Джоан Митчелл или Жан-Поль Риопель. Отчасти так сложилось потому, что Блум не хотел глубоко погружаться в мир коммерческого искусства. В 1999, незадолго до смерти художника, Рафаэль Рубинштейн из Art in America предсказал, что корпус его работ в 21 веке будет так же важен, как творчество Поля Сезанна стало в XX столетии.

Отлично зная искусство в целом и его историю, умея использовать человеческую фигуру, цвет и дух любви к жизни, Блум всю жизнь бросал самому себе вызовы и старался попробовать и освоить новые области творчества. Вместе со своим близким другом поэтом Фрэнком О’Харой они создали цикл картин-стихотворений.

В 2007 в Хьюстоне, штат Техас прошла крупная выставка работ Нормана Блума под названием The Late Paintings of Norman Bluhm.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт
 Norman Bluhm Bio — Findlay Galleries
 https://www.facebook.com/pages/Norman-Bluhm/174392542611007?ref=ts
 Images, a collection of thumbnails of Bluhm’s paintings
 26 Things at Once, interviews with Bluhm in 1996 and 1997
 Obituary, published in ArtForum, 1999
 Obituary from Art in America, 1999
 The Late Paintings of Norman Bluhm, a panoramic view of the exhibition at the Station Museum, Houston, March-May 2007
Художники США